Husillo puede referirse a:

 el husillo, un tipo de tornillo; o 
 un nombre común de la planta Chondrilla juncea, o achicoria dulce.
 La escalera de husillo es un tipo de escalera de caracol.